Het wereldkampioenschap superbike van Brno 2009 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2009. De races werden verreden op 26 juli 2009 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2009
Brno